

Personaggi immaginari
Herbie – Volkswagen Maggiolino protagonista di una serie di film della Disney
Herbie – protagonista dell'omonima serie a fumetti statunitense
H.E.R.B.I.E. – personaggio dei fumetti Marvel Comics

Altro
Herbie – diminutivo del nome proprio di persona Herbert
Herbie – film di George Lucas e Paul Golding del 1966
Ciclone Herbie – ciclone del 1988
Herbie – fumetto della American Comics Group